Себастьян Чарльз Фолкс (, , Ньюбери, Англия) — британский писатель и журналист, автор исторических романов и романа о Джеймсе Бонде Дьявол не любит ждать, изданного под аллонимом Ян Флеминг.

Биография

Произведения

Художественная литература 
  — A Trick of the Light Bodley Head
  — Девочка и золотой лев ()
  — A Fool’s Alphabet
  — Пение птиц ()
  — Шарлотта Грей ()
  — On Green Dolphin Street
  — Human Traces, ISBN 0-09-179687-3
  — Энглби (англ. Engleby)
  — Дьявол не любит ждать ()
  — Неделя в декабре ()
 2012 — Возможная жизнь (англ. Possible Life)
 2013 — Дживс и свадебные колокола (англ. Jeeves and the Wedding Bells)
 2015 — Там, где билось мое сердце (англ. Where My Heart Used to Beat)
 2018 — Парижское эхо (англ. Paris Echo)
 2021 — Snow Country

Эссе 
  — The Vintage Book of War Stories
  — The Fatal Englishman: Three Short Lives
  — Pistache

Награды и премии 
 1994 British Book Awards Автору года
 1998 Джеймс Тейт Чёрный почётный приз за рассказ «Шарлотта Грэй»
 2002 награда CBE
 2009 British Book Awards Популярная писательская награда за книгу «Дьявол не любит ждать»

Примечания

Ссылки 
 Себастьян Фолкс , BBC 
 Sebastian Faulks: 'Internet is fine for shopping but not for thinking', The Telegraph 
 Sebastian Faulks: The book I really can't put down, The Telegraph 
 Новым автором романа об "агенте 007" стал британец Себастьян Фолкс — РИА Новости, 11 июля 2007
 

Журналисты Великобритании
Писатели Англии
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Эммануил-колледжа (Кембридж)